Адриан Кауэлл, или Эдриан Коуэлл (; 2 февраля 1934 — 11 октября 2011) — британский путешественник и режиссёр-документалист.

Биография 
Родился 2 февраля 1934 года в посёлке Таншань уезда Луаньсянь, Китай, где его отец работал в компании, занимавшейся добычей угля. Позже семья переехала в Австралию.

После окончания начальной школы в Сомерсете (Квинсленд, Австралия) и колледжа Амплфорт (Северный Йоркшир, Англия), обучался в Колледже Святой Екатерины при Кембриджском университете.

Будучи студентом Кембриджского университета, спланировал совместную с Оксфордским университетом Трансафриканскую экспедицию 1954 года, принять личное участие в которой, однако, не смог. Участвовал в Дальневосточной экспедиции в Сингапур 1955—1956 годов и в Южноамериканской экспедиции 1957—1958 годов, целью которой являлось определение географического центра Бразилии.

В ходе последней экспедиции, проникшей в труднодоступный район Шингу в штате Мату-Гросу, познакомился с братьями Орландо и Клаудио Виллаш Боаш (Orlando Villas-Bôas, Cláudio Villas-Bôas), сотрудниками «Службы защиты индейцев» (порт. Serviço de Proteção ao Índio), поставившими своей целью предотвратить незаконную продажу индейских земель и варварские вырубки дождевых лесов.
 
Получил известность после публикации в 1960 году в Лондоне своей книги «В сердце леса» (), в которой, помимо подробного описания природы бразильской сельвы, нравов и обычаев местных племен, изложил оригинальную версию гибели в 1925 году британской экспедиции полковника Перси Харрисона Фосетта от рук индейцев калапало, а также положительно охарактеризовал деятельность вышеупомянутых братьев Виллаш Боаш.

Приобрел популярность после выхода на экраны документальных лент о хищнической вырубке дождевых лесов Амазонии, деятельности известного в Бразилии защитника Амазонской сельвы Чико Мендеса, а также торговле опиумом в бирманском штате Шан (Shan).

В 1985 году за свои заслуги удостоен престижной награды Черри Киртон (), которая вручается Королевским Географическим Обществом. В 1991 году был удостоен награды основателю Международной премии Эмми.

В 2008—2009 годах в честь 50-летия документально-режиссерской деятельности А. Кауэлла бразильскими властями были проведены кинофестивали в Рио-де-Жанейро и Манаусе.

Газета «The Guardian» в некрологе назвала его «одним из наиболее успешных режиссёров-документалистов», внесшим неоценимый вклад в дело защиты дикой природы Южной Америки.

Семья 
В 1960 году вступил в брак с Пилли Чемберлен, от которой имел дочь Буги и сына Шингу, трагически погибшего в 1986 году. Брак с Пилли распался в 2008-м. С 1987 года состоял в отношениях с Барбарой Брамбл.

Примечания

Библиография 
 Cowell Adrian. The heart of the forest. — London, 1960; рус. пер.: Кауэлл Адриан. В сердце леса / Пер. с англ. Н. Высоцкой и В. Эпштейна. Авт. послесл. и примеч. Л. А. Файнберг. — М.: Мысль, 1964. — 230 с. — (Рассказы о природе).

Ссылки 
 Официальный сайт А. Кауэлла: http://www.adriancowellfilms.com/ 

Кинодокументалисты
Лауреаты международной премии «Эмми»
Родившиеся в Таншане